

Patronymes 
Iefimkine (masculin ; ) ou Iefimkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Iefimkine (1981-), coureur cycliste russe.
 Vladimir Iefimkine (1981-), coureur cycliste russe

Patronyme russe